Příjmení Šťástka nosí více významných osobností:

 Roman Šťástka (* 1974) – český fotbalista, obránce
 Tomáš Šťástka (fotbalista) (* 1975) – český fotbalista, obránce a záložník
 Václav Šťástka (* 1957) – český sběratel a numismatik
 Vladimír Šťástka (* 1961) – český punkový baskytarista, člen kapely Visací zámek